Катете () е град в Източна Замбия. Намира се в Източната провинция на страната. Разположен е на надморска височина 1276 м на около 50 км северно от границата с Мозамбик. Населението му е 17 998 жители към 2010 г.

Източници 

Градове в Замбия